Эццо () — мужское имя немецкого происхождения. Известные носители:
 Эццо — пфальцграф Лотарингии (994—1034)
  (умер ок. 1100) — автор поэмы «Эццолид»